Ангвиссо́ла (Ангуиссо́ла; ) — итальянская фамилия. Известные носители:

 Ангвиссола, Лючия (1540 — ок. 1565/68) — итальянская художница.
 Ангвиссола, Софонисба (ок. 1532—1625) — итальянская художница.
 «Портрет сестёр художницы, играющих в шахматы» (или «Игра в шахматы», ) — картина Софонисбы Ангвиссолы. Создана в 1555 году.